Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Дженніфер Капріаті.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Капріаті з рахунком 6–4, 3–6, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (півфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1996 Ameritech Cup Draw 

1996
Тур WTA 1996